Павлоградка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Павлоградка — прежнее, до 2006 года, название аула Сарыколь Целиноградского района Акмолинской области.

Россия 
 Павлоградка — посёлок городского типа, административный центр Павлоградского района Омской области.

См. также 
 Павлоград
 Павлоградский
 Павлоградское